Een verkeersweg:
 N540 (België)
 N540 (Frankrijk)
 N540 (Nederland), zie Provinciale weg 540
 N-540 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing